Мякяряйнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Мякяряйнен, Кайса (род. 1983) — финская биатлонистка.
 Мякяряйнен, Лео — финский перинатолог.
 Мякяряйнен, Матти — финский вратарь.
 Мякяряйнен, Нина Андреевна (1929—1996) — Герой Социалистического Труда (1976), заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР.